Wallerstein est une commune d'Allemagne en Souabe (Bavière) dans le district de Donau-Ries, sur la route romantique.
 Immanuel Wallerstein (1930–2019) est un sociologue américain.
 Ernst von Öttingen-Wallerstein fut un comte d'Oettingen-Baldern, né le  à Wallerstein (Allemagne) et décédé le  à Baldern (Allemagne).

Voir aussi 
 Wallenstein (homonymie)